El Molar puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 El Molar (Cazorla), localidad del municipio de Cazorla, provincia de Jaén.
 El Molar (Madrid), municipio de la Comunidad de Madrid.
 El Molar (Tarragona), municipio de la provincia de Tarragona.
 El Molar (Fuensaldaña), localidad del municipio de Fuensaldaña, provincia de Valladolid.